Urda és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.

Demografia

Referències 

Municipis dels Montes de Toledo